Le groupe de NGC 4696 comprend au moins 79 galaxies situées dans la constellation du Centaure. La distance moyenne entre ce groupe et la Voie lactée est d'.

Membres 

Le tableau ci-dessous liste les 79 galaxies du groupe indiquées dans l'article de A.M. Garcia paru en 1993.

 A Dans l'infrarouge proche.
 B ESO 323-24 est à  plus loin que la distance moyenne de ce groupe et son appartenance à celui-ci est plus que douteuse.
 C Avec un diamètre supérieur à 100 000 années-lumière, ce n'est certes pas une galaxie naine.

Le site DeepskyLog permet de trouver aisément les constellations des galaxies mentionnées dans ce tableau ou si elles ne s'y trouvent pas, l'outil du site constellation permet de le faire à l'aide des coordonnées de la galaxie. Sauf indication contraire, les données proviennent du site NASA/IPAC..

Notes et références

Liens externes 

Constellation du Centaure
Amas du Centaure
Superamas de l'Hydre-Centaure

Groupe de galaxies